29-й механизированный корпус (29-й мк) — воинское соединение (механизированный корпус) автобронетанковых войск РККА в Вооружённых силах СССР.

История краткая 
В феврале 1941 года утверждён новый мобилизационный план (МП-23), который предусматривал существенную реорганизацию автобронетанковых войск РККА ВС Союза ССР: развёртывались 21-но управление механизированных корпусов, 60 танковых, 30 моторизованных дивизий. В их числе был и 29-й механизированный корпус.

На 20 февраля 1941 года корпус имел 1 011 танков.

Формирование корпуса началось в марте 1941 года в составе 17-й армии Забайкальского военного округа (далее ЗабВО) на территории Монгольской Народной Республики (далее МНР).

57-я танковая дивизия сформирована в 1941 году в составе 29-го механизированного корпуса 17-й армии ЗабВО на территории МНР на основе 8-й мотоброневой и 50-й легкотанковой бригад.

61-я танковая дивизия сформирована в апреле — мае 1941 года в составе 29-го механизированного корпуса в 17-й армии ЗабВО на территории МНР в г. Тамцак-Булак. 141-й танковый полк формировался на основе 11-й легкотанковой ордена Ленина бригады имени комбрига М. П. Яковлева, 142-й танковый полк — на основе 7-й мотоброневой ордена Ленина и 6-й легкотанковой Краснознамённой бригады, 61-й моторизованный полк — на основе 61-го и 118-го кавалерийских полков 15-й кавалерийской дивизии, 61-й гаубичный артиллерийский полк — на основе 22-го конно-артиллерийского Краснознамённого дивизиона, 61-й зенитно-артиллерийский дивизион — на базе 20-го зенитного дивизиона 22-й кавалерийской дивизии.

В марте 1941 года 82-я мотострелковая дивизия переформирована в 82-ю моторизованную дивизию (см. 82-я стрелковая дивизия и 6-я гвардейская мотострелковая дивизия) и введена в состав 29-го механизированного корпуса 17-й армии ЗабВО. Находилась на территории МНР в Баин-Тумене.

 Управление корпуса находилось …
 57-я танковая дивизия. Управление дивизии в Баян-Тэрэме.,
 61-я танковая дивизия. Управление дивизии в г. Тамцак-Булак.,
 82-я моторизованная дивизия. Управление дивизии в Баин-Тумене. Н.п. переименован в г. Чойбалсан.,

7 мая 1941 года управление корпуса и корпусные части по постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О новых формированиях в составе Красной Армии» было расформировано и обращено на формирование других управлений частей.

57-я танковая дивизия после расформирования управления корпуса стала 57-й отдельной танковой дивизией в 17-й армии ЗабВО. Дислоцировалась на территории МНР в Баян-Тэрэме.

61-я танковая дивизия после расформирования управления корпуса стала 61-й отдельной танковой дивизией в 17-й армии ЗабВО. Дислоцировалась на территории МНР в г. Тамцак-Булаке.

82-я моторизованная дивизия после расформирования управления корпуса стала отдельной в составе 17-й армии ЗабВО.

Командование 
 Командир корпуса Генерал-майор танковых войск Павелкин, Михаил Иванович
 Заместитель командира корпуса по политической части Бригадный комиссар Лебедев, Пётр Семёнович (20.03-27.05.1941).
 Начальники штаба корпуса:
 Полковник Бутков, Василий Васильевич (с 11.03.1941 г.).
 полковник Симонов.
 Начальник строевого отдела капитан Лукиных.
 Заместитель начальника отдела политической пропаганды Полковой комиссар Зацаринский, Сергей Самсонович (20.03-23.05.1941).

Состав 
На март 1941:
 Управление корпуса.
 57-я танковая дивизия.
 61-я танковая дивизия.
 82-я моторизованная дивизия.
 Корпусные части:

 30-й мотоциклетный полк;
 401-й отдельный моторизованный инженерный батальон;
 402-й отдельный батальон связи.

См. также 
 Механизированный корпус РККА
 Танковая дивизия РККА

Примечания

Литература 
 Записка заместителю начальника Оперативного Управления Генштаба Красной Армии генерал-майору А. М. Василевскому об укомплектовании танками формируемых мехкорпусов № 566685, 22 февраля 1941 г. — ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.242. Лл.226-228.
 Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О новых формированиях в составе Красной Армии» № 1112-459сс 23 апреля 1941 г. — АП РФ. Ф.93.
 Ордена Ленина Забайкальский. История ордена Ленина Забайкальского военного округа. — : Воениздат, 1980.
 Исторический формуляр 61-й танковой дивизии. ЦАМО, ф. 3048, оп. 1, д. 6.
 Федюнинский И. И. «На Востоке». М. Воениздат. 1985. О 82-й мд.
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984. Львовский механизированный корпус. С.410. О 82-й сд.

Ссылки 
 Сайт Механизированные корпуса РККА. Автобронетанковые войска САВО 30-40-е годы. 
 Сайт Механизированные корпуса РККА. 57-я танковая дивизия.
 Сайт Механизированные корпуса РККА. 61-я танковая дивизия.
 Сайт Механизированные корпуса РККА. 82-я моторизованная дивизия.

Танковые формирования СССР